Захар Константинович Сомов (1787 — не ранее 1821) — подполковник, герой Отечественной войны 1812 года, участник Бородинского сражения.

Биография 
Родился в Острогожском уезде в дворянской семье в 1787 году. В службу вступил 26 января 1808 года юнкером в Уланский Его Высочества полк, 12 марта 1809 года произведен в портупей-юнкера. 22 октября того же года в корнеты, а 12 декабря переведен в лейб-гвардии драгунский полк с переименованием в прапорщики. Произведен поручиком 21 мая 1810 года с переводом в Киевский драгунский полк. 5 июня 1812 года штабс-капитан. Был в походах против неприятеля в 1812 году 28 июня при Мире, 11 июля при Новоселках и Султановке, 14 августа при Лужках, 15 под Новониколаевым, с 20 по 24 в ретираде от Гжатской пристани к селу Бородино, 24 и 26 в сражении при Бородине, где он был ранен пулей в ногу.

С 20 мая по 1 августа 1813 года на аванпостах при Пурнике, 7 августа в сражении при Цоптен, 11 при Гольберге, 14 при Гертсдорфе, с 25 декабря по 12 января 1814 года при блокаде крепости Касселя, а с 25 по 28 января того же года при крепости Майнце, 26 при взятии Реймса, 5 марта, 15 в авангарде при переправе через реку Марн, за отличие оказанное при этой переправе произведен в капитаны, 17 и 18 участвовал при взятии Парижа, с 12 апреля 1815 года в походе в Польше, Германии и Франции и при блокаде крепостей Люценштейна, Метца. Высочайшим приказом 12 марта 1821 года Захар Константинович уволен со службы в отставку с мундиром, и пенсионом полного содержания с производством в подполковники. Последние годы своей жизни Захар Константинович Сомов провел в своём имении в Острогожском уезде. Дальнейшая его судьба неизвестна. Его имя выбито на 15-й стене Храма Христа Спасителя.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й ст с бантом.
 Серебряная медаль на Андреевской ленте.

Источники 
 Воронежское дворянство в Отечественную войну / Общ. ред. С. Е. Зверева. — Москва: изд. губ. предводителя дворянства, 1912
 Полковой адъютант штабс-ротмистр Подушкин «Прошлое Кинбурнских драгун (1788—1796) — (1798—1898)». Ковель. 1898.
 Михаил Чапала «Киевский драгунский полк в Отечественной войне 1812 года». Журнал «Старый цейхгауз». № 47. Москва. 2012.

Ссылки 
Биография

Участники Отечественной войны 1812 года
Участники Бородинского сражения
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Персоналии:Воронеж